Miejscowości w USA:
 Oacoma – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
Gminy w USA:
 Oacoma (ang. Oacoma Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman